A 2008. évi nyári olimpiai játékokon a kerékpározás férfi csapat üldözőverseny versenyszámát augusztus 17. és 18 között rendezték a Laoshan-pályakerékpár-pályán.

Eredmények 
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Selejtező 
Az első nyolc helyezett csapat jutott az elődöntőbe.

Elődöntők 
Minden futamból a győztes csapat jutott tovább.

Döntők 
Az elődöntőkben elért időeredmények rangsoroltak, hogy melyik csapat mérkőzhetett a bronzéremért és melyik a döntőért.

Végeredmény

Források 

Kerékpározás a 2008. évi nyári olimpiai játékokon